Айбек Аманбекович Енсеханов (23 марта 1988) — казахский борец греко-римского стиля.

Биография 
 Чемпион Азии среди кадетов — 2004;
 Вице-чемпион Азии среди юниоров — 2006;
 Чемпион Азии среди юниоров — 2007;
 Вице-чемпион мира среди юниоров — 2007;
 Вице-чемпион Азии среди взрослых — 2010;
 Победитель Голден Гран-при — 2010;
 Бронзовый призёр чемпионата Азии — 2014;

Ссылки 
 
 Профиль на сайте Федерации борьбы Казахстана

Персоналии по алфавиту
Борцы Казахстана